de bestandsextensie .exe van een executable
Exe (rivier), een rivier in het zuiden van Engeland
eXe, een vrij programma dat leerkrachten helpt bij het ontwerpen en online zetten van lesmateriaal